Первая Конституция Корсики была составлена в 1755 году в период недолгой независимости Корсиканской республики от Генуи и оставалась в силе до аннексии Корсики Францией в 1769 году. Она была написана на итальянском языке — языке культуры и народа Корсики как минимум до конца XIX века.

Составленная комиссией во главе с президентом Паскалем Паоли под влиянием радикальных взглядов Жан-Жака Руссо, Конституция Корсики был одной из первых кодифицированных национальных конституций независимой республики в современную эпоху. С ней были знакомы некоторые из основателей США, которые могли читать на итальянском. Хотя Конституция Корсики относительно мало известна по сравнению с Конституцией США, вступившей в силу в 1789 году, и польской Конституцией 3 мая 1791 года, хронологически она предшествует им. Таким образом, корсиканская конституция, наряду с шведскими документами 1720 года времён Эры свободы (эпоха шведского парламентаризма XVIII века), является предтечей современной демократии, основанной на принципах Просвещения.

Вторая Конституция Корсики была составлена в 1794 году для Англо-Корсиканского королевства, которое просуществовало всего два года. Она предоставляла избирательное право для владельцев недвижимости. Она также считалась достаточно демократичной конституцией для своего времени.

Примечания

Ссылки 
 Constitutional project for Corsica, by Jean-Jacques Rousseau (1765)
 Text of constitution 
 Second Corsican constitution (1794)

Корсика
Корсика
Эпоха Просвещения